Chruściel steht für

 Antoni Chruściel (1895–1960), Kommandeur des Bereichs Warschau der Polnischen Heimatarmee und Oberbefehlshaber beim Warschauer Aufstand
 Piotr Chruściel (* 1957), Physiker, Mathematiker und Hochschullehrer
 Chruściel, Deutsch: Tiedmannsdorf, Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen